Branca ursina (lateinisch) kann stehen für:

 Bärenklau
 Wahrer Bärenklau
 Wiesen-Bärenklau